Höfner bzw. Hoefner steht für:
 Hufner, Bauer, der als Grundbesitz eine Hufe Land bewirtschaftet
 Höfner (Musikinstrumente), deutsches Musikinstrumente-Unternehmen

Personen:
 Chris Höfner (* 1976), deutsche Journalistin, Kommunikations- und Kulturwissenschaftlerin

 Eva Höfner-Pönicke (* 1923; geborene Eva Höfner), deutsche Malerin und Grafikerin
 Felix Hoefner (* 1986), deutscher Schauspieler
 Florian Höfner (* 1982), deutscher Jazzmusiker
 Gabriel Höfner senior (1842–1921), Entomologe, Musiker und Komponist
 Hans Höfner (1912–1988), österreichischer Radrennfahrer.
 Jürgen Höfner (* 1957), deutscher Schwimmtrainer
 Karl Höfner (1864–1955), Geigen- und Gitarrenbaumeister
 Karl Hoefner (1886–1954), österreichischer Künstler und Kunstpädagoge
 Magdalena Höfner (* 1988), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Maria Höfner (1900–1992), österreichische Orientalistin
 Max Joseph Höfner (1837–1900), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Höffner
 Höfner Volksblatt
 Hofner